

Miejscowości w USA
 Fountain – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie El Paso
 Fountain – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Fountain – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Fountain – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Fountain – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau

Gminy w USA
 Fountain (ang. Fountain Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Fountain (ang. Fountain Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Fountain (ang. Fountain Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Fountain (ang. Fountain Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Fountain (ang. Fountain Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau

Hrabstwa w USA
 hrabstwo Fountain (ang. Fountain County) – w stanie Indiana

Film
 Źródło (ang. The Fountain) – film fabularny reż. Darren Aronofsky, 2006 USA